Basílica Nuestra Señora del Pilar auf deutsch: Basilika Unserer Lieben Frau auf dem Pfeiler bezeichnet:

 Basílica Nuestra Señora del Pilar (Pilar), römisch-katholische Kirche in Pilar, Paraguay
 Basílica Nuestra Señora del Pilar (San Vicente), römisch-katholische Kirche in San Vicente, El Salvador
 Basílica del Pilar (vollständiger Name Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza), römisch-katholische Kirche in Saragossa, Aragonien, Spanien
 Basílica Nuestra Señora del Pilar (Buenos Aires), Argentinien
 Basílica Nuestra Señora del Pilar (São João del Rei), Brasilien